Юсиф:

 Юсиф, Абдул Разак (род. 2001) — ганский футболист.
 Юсиф, Рабах (род. 1986) — суданский и британский легкоатлет.
 Юсиф-хан (?—1824) — военный и государственный деятель Каджарского Ирана.

См. также 
 Юсуф (значения)
 Юсифзаде